Плаја Азул има више значења:

 Плаја Азул (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја Азул (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Плаја Азул (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Плаја Азул (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Плаја Азул (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Плаја Азул (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Плаја Азул (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Плаја Азул (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Плаја Азул (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Плаја Азул (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Азул (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Азул (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Азул (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Азул (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Азул (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Азул, Ел Дегољадо (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Азул (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику